«Die Stem van Suid-Afrika» («La voz de Sudáfrica»), también denominado «La llamada de Sudáfrica» o simplemente «Die Stem», es el ex-himno nacional de Sudáfrica. El autor es Cornelius Jacobus Langenhoven y el compositor, Martin Linius de Viliers. Existen dos versiones de la letra, una en inglés y otra en afrikáans, que se utilizaron desde el principio en la Unión de Sudáfrica gobernada por Gran Bretaña junto con «God Save the Queen» y como el único himno después de que Sudáfrica declaró su independencia.

Fue el único himno nacional desde 1957 hasta 1994, y compartió el estatus de himno co-nacional con «God Save the Queen» de 1938 a 1957. Después del fin del apartheid, a principios de la década de 1990, se mantuvo como himno co-nacional junto con «Nkosi Sikelel' iAfrika» desde 1994 hasta 1997, cuando fue adoptado un himno nacional de Sudáfrica incorporando elementos de ambas canciones como el nuevo himno nacional del país, que todavía está en uso.

Historia 
La letra fue escrita por Langenhoven en 1918 como un poema, y un periódico patrocinó un concurso para añadirle la música. De Villiers ganó en su segunda entrada (la primera no fue del agrado de Langenhoven), y fue musicalizado en 1921.

Se convirtió en un himno no oficial cuando los medios de comunicación sudafricanos empezaron a reproducir la canción al final de sus emisiones, junto con «God Save the King» (el himno oficial), a partir de la década de 1920. En 1936 fue elegido por unanimidad cuando la organización de la cultura sudafricana, que se dedicaba a seleccionar un himno nacional para Sudáfrica, lo adoptó como nuevo himno. En 1938 se decidió que «Die Stem» se interpretara en la apertura del parlamento, y en 1957 fue declarado oficialmente como himno nacional de Sudáfrica, que se convirtió en república en 1961. Se consideró entonces necesario en la década de 1950, visto el aumento de su popularidad y el apoyo del gobierno a «Die Stem», encontrar una traducción adecuada al inglés. Esto fue conseguido finalmente en 1952, cuando las mejores partes de más de 220 traducciones fueron compiladas en una sola traducción oficial. Fue interpretada en inglés por primera vez en ese año, y revisado ligeramente en 1959. 

A pesar de que el himno fue visto como estrechamente vinculado con el régimen del apartheid, el nuevo gobierno decidió, tras las elecciones multirraciales en 1994 y en un gesto de reconciliación, que «Die Stem» se convirtiera en un co-himno nacional con el tema africano negro «Nkosi Sikelel' iAfrika». Ambos himnos se combinaron en uno nuevo en 1997.

Letra

Referencias 

suid afrika
stem
Idioma afrikáans
Composiciones en re mayor